

Пізь — річка в Пермському краї, права притока річки Буй

Див. також 
 Мала Пізь